Дастин Браун — победитель соревнований.

Чемпион прошлого года — Фабрис Санторо — не защищал свой титул.

Посев 

  Лукаш Лацко (Первый раунд)
  Кароль Бек (Первый раунд)
  Лу Яньсюнь (Первый раунд)
  Харел Леви (Второй раунд)

<li> 'Дастин Браун (Титул)
<li> Штефан Боли (Полуфинал)
<li> Грега Жемля (Первый раунд)
<li> Игорь Сейслинг (Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Soweto Open 2010